Kürbiskern steht für:
 Samen (Kerne) von Kürbissen
 Kürbiskern (Zeitschrift) (Untertitel Literatur, Kritik, Klassenkampf), deutsche Zeitschrift (1965–1987) 

Siehe auch:
 Kürbiskernöl